Torbay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Torbay, Western Australia, ort,

Kanada 

 Torbay (ort), Newfoundland och Labrador,

Storbritannien 

 Torbay, även Borough of Torbay, grevskap, England, 
 Tor Bay, vik, England, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar